Маргарита Богемская (также Люксембургская или Чешская):

 Дагмара Богемская, также известная как Маргарита (ок. 1186—1212) — дочь короля Чехии Пршемысла Отакара I и супруга короля Дании Вальдемара II.
 Маргарита Богемская (1296—1322) — дочь короля Чехии Вацлава II и супруга Болеслава III Расточителя.
 Маргарита Богемская (1313—1341) — дочь короля Чехии Иоганна Люксембургского и супруга герцога Баварии Генриха XIV.
 Маргарита Богемская (1335—1349) — дочь императора Священной Римской империи Карла IV и Бланки Валуа, супруга короля Венгрии Людовика I.
 Маргарита Богемская (1373—1410) — дочь императора Священной Римской империи Карла IV и Елизаветы Померанской, супруга бургграфа Нюрнберга Иоганна III.